Елі-Абель Карр'єр (1818–1896) — французький ботанік та садівник
 Ерік Карр'єр (нар.1973) — французький футболіст

 Сен-Мем-ле-Карр'єр — муніципалітет у Франції, у регіоні Пуату-Шарант
 Карр'єр-су-Пуассі — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс
 Курсон-ле-Карр'єр — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія
 Карр'єр-сюр-Сен — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс